Niemcy:
 Naundorf – dzielnica Radebeul
 Naundorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Naundorf bei Seyda – dzielnica Jessen (Elster)

Zobacz też:
 Groß Naundorf
 Nauendorf
 Neundorf